Coleman Vision Tennis Championships 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся в американском городе Альбукерке, входя в хардовую серию турниров, завершающую сезон в Северной Америке.

Соревнования проводились 19 — 25 сентября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анна Татишвили (№ 91 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Регина Куликова выигрывает 1й титул в сезоне и 12й за карьеру в женском туре федерации.
 Анна Татишвили с 6й попытки уступает финал соревнования женского тура федерации.

Парный разряд

Факты 
 Алекса Глатч выигрывает 2й титул в сезоне и 5й за карьеру в женском туре федерации.
 Эйжа Мухаммад выигрывает 3й титул в сезоне и 4й за карьеру в женском туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Coleman Vision Tennis Championships

 Цикл женских турниров ITF 2011

 Портал: Теннис

США
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011